Parmet ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Parmet (1830–1898), deutscher Klassischer Philologe
 Laurel Parmet, US-amerikanische Filmproduzentin, Drehbuchautorin und Filmregisseurin
 Phil Parmet (* 1942), US-amerikanischer Kameramann
 Simon Parmet (1897–1969), finnischer Dirigent und Komponist